James Stanley kan syfta på bland andra:

 James Stanley (omkring 1500), biskop av Ely 1506–1515
 James Stanley, 7:e earl av Derby (1607–1651), lord av Man och earl av Derby
 James Stanley, 10:e earl av Derby (1664–1736), brittisk peer och politiker
 James Smith-Stanley, lord Strange (1716–1771), kansler för hertigdömet Lancaster